Марки́з Антуа́н Дэ́ниэлс (; родился 7 января 1981 года в Орландо, штат Флорида) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера 
На драфте НБА 2003 года Маркиз Дэниэлс должен был стать выбором «Даллас Маверикс» во втором раунде (тогдашний главный тренер команды Дон Нельсон обратил внимание на игрока, просматривая записи игр с участием Джоша Ховарда, которого «Даллас» планировал выбрать — и выбрал в итоге — в первом раунде). Однако, по различным причинам, этого не случилось. Тем не менее, Дэниэлс получил приглашение в летний тренировочный лагерь «Маверикс», по итогам которого и подписал с командой однолетний контракт.
Дебютный сезон баскетболисту удался — отыграв за «Даллас» 56 игр из 82 (из них 15 — в стартовом составе), по его итогам Маркиз Дэниэлс был включен во вторую сборную новичков НБА. В межсезонье 2004 игрок подписал с «Маверикс» 6-летний контракт на 38 миллионов долларов.

В межсезонье 2006 Маркиз Дэниэлс был обменян в «Пэйсерс», за которых и отыграл последние 3 года своего контракта. 1 сентября 2009 года игрок, ставший свободным агентом, подписал соглашение с «Бостон Селтикс»
В феврале 2011 года Дэниэлс был обменян в «Сакраменто» на право второго выбора на драфте. За «Кингз», однако, баскетболист, лечившийся от последствий травмы, полученной 6 февраля в столкновении с игроком «Орландо» Гилбертом Аринасом, не сыграл ни одного матча.
9 декабря 2011 года Маркиз Дэниэлс вернулся в «Селтикс», подписав с командой новый контракт, условия которого не разглашаются. В межсезонье подписал контракт с Милуоки Бакс.

Примечания

Ссылки 
 Маркиз Дэниэлс на официальном сайте НБА 
 Статистика выступлений в НБА 

Баскетболисты США
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Оберн Тайгерс» (баскетбол)